Fiesco steht für:

 Fiesco (Lombardei), Gemeinde in der lombardischen Provinz Cremona, Italien
 den Singular des Familiennamens der Genueser Patrizierfamilie, die im Plural Fieschi (Adelsgeschlecht) genannt wurde
 Fiesco, Schillers Schreibweise des Namens Fieschi in Die Verschwörung des Fiesco zu Genua

Fiesco ist der Familienname folgender Personen:

 Giulio Fiesco (1519–1586), italienischer Musiker
 Karl Philibert Ferrara Fiesco († 1675), erster gemeinsamer Obervogt über die südlichen Ämter Württembergs